Па́ттерсон () — фамилия.
 Паттерсон, Гарри (более известен под псевдонимом Джек Хиггинс; 1929—2022) — британский писатель.
 Паттерсон, Джеймс (род. 1947) — американский писатель.
 Паттерсон, Джеймс Ллойдович (род. 1933) — русский советский и американский поэт.
 Паттерсон, Джеральд (1895—1967) — австралийский теннисист и бизнесмен, первая ракетка мира в 1919 году.
 Паттерсон, Джозеф Медилл (1879—1946) — американский журналист, издатель.
 Паттерсон, Джон (1940—2005) — режиссёр кино и телевидения.
 Паттерсон, Джон Генри (1867—1947) — англо-ирландский военный, охотник, писатель.
  (1844—1922) — американский бизнесмен.
 Паттерсон, Джон Малкольм (1921—2021) — американский политик, 44-й губернатор Алабамы.
 Паттерсон, Дункан (род. 1975) — британский и ирландский музыкант, бас-гитарист группы Anathema в 1991—1998 гг.
 Паттерсон, Дэвид (род. 1947) — американский учёный, работающий в области информатики и микропроцессоров.
 Паттерсон, Кара (Уингер; род. 1986) — американская легкоатлетка, метательница копья.
 Паттерсон, Карли (род. 1988) — американская гимнастка.
 Паттерсон, Клэр (1922—1995) — американский геохимик.
 Паттерсон, Ли (1929—2007) — канадский киноактёр.
 Паттерсон, Лорна (род. 1956) — американская актриса.
 Паттерсон, Лайман Рэй (1929—2003) — американский профессор права, влиятельный специалист в сфере авторского права и историк.
 Паттерсон, Мередит (род. 1975) — американская актриса.
 Паттерсон, Мерритт (род. 1990) — канадская актриса.
 Паттерсон, Монти (род. 1996) — новозеландский футболист, нападающий.
 Паттерсон, Натан (род. 2001) — шотландский футболист, защитник.
 Паттерсон, Николас (род. 1947) — ирландский шахматист и математик.
 Паттерсон, Пат (1941—2020) — канадский и американский рестлер.
 Паттерсон, Патрик (род. 1989) — американский баскетболист.
 Паттерсон, Персиваль Джеймс (род. 1935) — ямайский политик.
 Паттерсон, Рэнди (род. 1985) — тринидадский и американский футболист.
 
 Паттерсон, Ромейн (род. 1978) — американская ЛГБТ-активистка, радиоведущая и писательница;
 Паттерсон, Рори (род. 1984) — североирландский футболист;
 Паттерсон, Саймон (род. 1981) — британский диджей и музыкальный продюсер из Лондона.
 Паттерсон, Скотт (род. 1958) — американский актёр.
 Паттерсон, Уильям Джон (1886—1976) — канадский политик;
 Паттерсон, Флойд (1935—2006) — американский боксёр-профессионал, олимпийский чемпион;
 Паттерсон, Флоренс Беатрис (более известна под фамилией Грин; 1901—2012) — последняя из официально подтверждённых ветеранов Первой мировой войны.
 Паттерсон, Франсин, доктор «Пенни» Паттерсон (род. 1947) — американская психолог, исследователь, которая обучила модифицированной форме американского языка жестов гориллу Коко;
 Паттерсон, Элизабет (1874—1966) — американская актриса.
 Паттерсон, Элинор (род. 1996) — австралийская легкоатлетка.
 Паттерсон, Энни Уилсон (1868—1934) — ирландский музыковед.

Другие значения 
 Паттерсон — город в штате Нью-Йорк, США.
 Паттерсон — город в штате Арканзас, США.
 Паттерсон — невключённая территория в округе Уэйн штата Миссури, США.

См. также